Paranebaliidae är en familj av kräftdjur. Paranebaliidae ingår i ordningen Leptostraca, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Paranebaliidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Paranebaliidae